Christina Stead (1902-1983), écrivaine australienne ;
 John Stead (1877-1958), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Jon Stead (né en 1983), footballeur anglais ;
 William Thomas Stead  (1849-1912), journaliste et écrivain anglais.